Мурманская областная дума — законодательный (представительный) однопалатный орган государственной власти Мурманской области, является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти области.

Состав 
Мурманская областная дума состоит из 32 депутатов. Половина состава Думы (16 депутатов) избирается по партийным спискам, а другая половина (16 депутатов) — по двухмандатным мажоритарным округам. Срок полномочий Думы составляет 5 лет.

Руководство Думы 
 Дубовой Сергей Михайлович (Единая Россия) — председатель областной Думы.
 Мищенко Владимир Владимирович (Единая Россия) — первый заместитель председателя.
 Ведищева Наталия Николаевна (Единая Россия) — заместитель председателя.
 Омельчук Василий Васильевич(Единая Россия) — заместитель председателя.

Фракции

Комитеты

Представительство в Совете Федерации 
Кусайко Татьяна Алексеевна — Член Комитета Совета Федерации по социальной политике (6 октября 2016 года по настоящее время).

Примечания 

Мурманская область
Мурманская область